«Masterpiece» — пісня Basshunter
 «Masterpiece» — пісня Джессі Джей
 «Masterpiece» — пісня Мадонни
 «Masterpiece» — пісня The Temptations